Käppeler ist der Familienname folgender Personen:

 Aki Käppeler (* 1994), deutsch-amerikanischer Feldhockeyspieler
 Dominik Käppeler (* 1988), deutscher Koch 
 Klaus Käppeler (* 1954), deutscher Politiker (SPD), Mitglied im baden-württembergischen Landtag